James Heffernan ist der Name folgender Personen:

* James A. W. Heffernan (* 1939), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 James Francis Heffernan (1892–1938), kanadischer Eishockeyspieler, siehe Frank Heffernan
 James J. Heffernan (1888–1967), US-amerikanischer Politiker